Life is Beautiful ():

 Life is Beautiful — песня американского рэпера Lil Peep с его посмертного альбома Come Over When You’re Sober, Pt. 2 (2018).
Life is Beautiful — песня американской певицы Ланы Дель Рей, которая была записана в 2015 году в качестве саундтрека к фильму «Век Адалин».

См. также 

 Жизнь прекрасна
 Life is Feudal (серия игр)